Эразмус:

 Эразмус — некоммерческая программа Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами.
 Эразмус, Иоганн-Фридрих (?—1777) — анатом, хирург, акушер.
 Эразмус Мундус — программа студенческого обмена, созданная Европейским союзом.